François Dumont (1688-1726), sculpteur français ;
 François Du Mont, marquis de Gages (1739-1787), franc-maçon flamand ;
 François Dumont (1751-1831), miniaturiste français ;
 François Auguste Dumont (1796-1876), homme politique français ;
 François Dumont (1918-1997), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 François Dumont (1956-), professeur québécois de littérature à l'Université Laval ;
 François Dumont (1985-), pianiste français.